Borland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Borland (Michigan), im Mecosta County
 Borland (West Virginia), im Pleasants County

Unternehmen:
 Borland, US-amerikanisches Softwareunternehmen
 Borland-Grannis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Borland Racing Developments, australischer Rennwagenhersteller

Sonstiges:
 Borland Database Engine, Schnittstelle zum Zugriff auf Datenbanken

im NRHP gelistete Objekte:
 Borland House, in Carthage, Missouri, ID-Nr. 82005341
 Borland-Clifford House, in Reno, NV, ID-Nr. 83001114

Borland ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Borland (1957–1999), britischer Songtexter und Sänger
 Carroll Borland (1914–1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Borland junior (1786–1852), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Chris Borland (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hal Borland (1900–1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 James Borland (1910–1970), britischer Eishockeyspieler
 Michael Borland, australischer Rennwagenkonstrukteur
 Solon Borland (1808–1864), US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Toby Borland (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Borland (* 1933), US-amerikanischer Baseballspieler
 Wes Borland (* 1975), US-amerikanischer Gitarrist
 William Borland (* 1996), schottischer Dartspieler
 William Patterson Borland (1867–1919), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Mount Borland, Berg im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Boreland